|}
|}
Interstate 59 (afgekort I-59) is een Interstate Highway in de Verenigde Staten. De snelweg begint in het zuiden in Slidell (Louisiana) en eindigt in het noorden in Wildwood (Georgia).

Lengte

Belangrijke steden aan de I-59 
Slidell - Hattiesburg - Laurel - Meridian - Tuscaloosa - Birmingham - Gadsden

Externe link 
 Interstate-Guide

Interstate highway
Weg in Louisiana
Weg in Mississippi
Weg in Alabama
Weg in Georgia